Meroscalsis — род жуков из семейства листоедов.

Систематика 
 Meroscalsis blackburni (Spaeth, 1913)
 Meroscalsis dohertyi Spaeth, 1913
 Meroscalsis pulcherrima Spaeth, 1903
 Meroscalsis radiata (Boheman, 1855)
 Meroscalsis selecta Spaeth, 1903
 Meroscalsis weisei (Spaeth, 1903)

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Щитоноски
Роды жесткокрылых